В Національної баскетбольної асоціації найрезультативнішим баскетболістом у сезоні вважається гравець з найбільшим середнім показником очок за гру. До сезону 1968/69 цю нагороду отримував гравець, який набрав найбільше очок у сезоні. До сезону 1979/80 до заліку не потрапляли триочкові кидки, які були введені лише 1979 року. Для проходження кваліфікації, гравець повинен зіграти мінімум у 70 іграх з 82 і набрати не менш ніж 1400 очок. Ці обмеження набрали чинності починаючи із сезону 1974/75 та змінювалися залежно від довжини сезону. 

Рекорд за набраними очками у сезоні належить Вілту Чемберлейну, який у сезоні 1961/62 набрав 4029 очок. Цього сезону Чемберлейн також встановив рекорд за середньою кількістю очок за гру — 50,4. Він також є володарем рекорду за середньою кількістю набраних очок за гру для новачків, який встановив у сезоні 1959/60 — 35,4 очок за гру. Серед гравців, які виступають останнім часом у НБА, рекорд за кількістю очок за сезон (2832) і за середньою кількістю очок у сезоні належить  Кобі Браянту, який він встановив у сезоні 2005/06. 

Найчастіше вигравав цю номінацію Майкл Джордан — 10 разів. Джордан та Чемберлен єдині гравці, які виграли цю номінацію 7 разів поспіль. Джордж Гервін, Аллен Айверсон та Кевін Дюрант вигравали номінацію по 4 рази, Джордж Мікан, Ніл Джонстон і Боб Макаді вигравали її тричі. Двічі найрезультативнішими ставали Пол Арізін, Боб Петтіт, Карім Абдул-Джаббар, Шакіл О'Ніл, Трейсі Макгреді і Кобі Брайант. Починаючи з сезону 1969/70, всього три гравці вигравали цю номінацію та чемпіонство НБА в одному сезоні: Карім Абдул-Джаббар (виступав під своїм справжнім ім'ям Лью Алсіндор) 1971 року разом з «Мілуокі Бакс», Майкл Джордан з 1991 по 1993 рік і з 1996 по 1998 рік з «Чикаго Буллз»і О'Ніл 2000 року з «Лос-Анджелес Лейкерс». Шакіл О'Ніл єдиний з гравців які вигравали цей титул, який у своєму переможному сезоні не забив жодного триочкового кидка (для сезонів, коли такі кидки були введені). Кевін Дюрант став наймолодшим гравцем, який виграв цей титул, отримавши його у віці 21 рік і 197 днів. Чинним володарем титулу є гравець «Оклахома-Сіті Тандер» Рассел Вестбрук.

Пояснення до таблиці

Найрезультативніші гравці регулярного чемпіонату

Примітки  

  У сезоні 1947/48 Джо Фулкс набирав у середньому по 22,1 очок за гру, проте зіграв усього 43 гри, набравши 949 очок, другий результат у чемпіонаті. 
  Вілт Чемберлейн став володарем рекорду за кількістю набраних очок в одній грі серед новачків. 
  Вілт Чемберлен став володарем рекорду за кількістю набраних очок у сезоні, а також в одній грі. 
  У сезоні 1967/68 Оскар Робертсон у середньому набирав по 29,2 очок за гру, проте зіграв усього 65 ігор і набрав 1896 очки, ставши 6 серед найкращих бомбардирів сезону. 
  Елвін Хейз став останнім новачком, який став найрезультативнішим гравцем сезону. 
  У сезоні 1969/70 новачок Лью Алсіндор став найрезультативнішим гравцем у сезоні, забивши 2361 очка, проте був другим за середньою кількістю набраних очок за гру. 
  Перед сезоном 1971/72 Лью Алсіндор прийняв іслам та змінив ім'я на Карім Абдул-Джаббар. 
  У сезоні 1977/78 Джордж Гервін випередив Девіда Томпсона з мінімальною різницею 27,21 проти 27,15 у середньому очок за гру. 
  У сезоні 1984/85 новачок Майкл Джордан став лідером за кількістю набраних очок — 2313, однак був третім за середньою кількості очок за гру. Бернард Кінг став 12 у списку найкращих бомбардирів, проте набирав у середньому за гру 32,9 очок.
  У сезоні 1985/86 Алекс Інгліш набрав найбільше очок за сезон 2414, але став третім за середнім показником 29,8.  
  У сезоні 1993/94 Девід Робінсон набрав 71 очко в останньому матчі сезону та обігнав Шакіла О'Ніла в боротьбі за титул. 
  Сезон 1998/99 був укорочений до 50 ігор через локауту. 
  У скороченому сезоні 1998/99 Шакіл О'Ніл набрав найбільше очок — 1289, але став другим за середнім показником за гру (26,3). 
  У сезоні 2000/01 Джеррі Стекхаус набрав найбільше очок (2380), але за середнім показником зайняв друге місце, набираючи по 29,8 очок за гру. 
  У сезоні 2001/02 Пол Пірс набрав найбільше очок (2144), але за середнім показником посів третє місце, набираючи по 26,1 очок за гру. 
  У сезоні 2002/03 Кобі Браянт набрав найбільше очок (2461), але за середнім показником зайняв друге місце, набираючи по 30,0 очок за гру). 
  У сезоні 2003/04 Кевін Гарнетт набрав найбільше очок (1987), але за середнім показником зайняв третє місце, набираючи по 24,2 очок за гру. 
  У сезоні 2007/08 Кобі Браянт набрав найбільше очок (2323), але за середнім показником зайняв друге місце, набираючи по 28,3 очка за гру. 
  У сезоні 2009/10 Кевін Дюрант обійшов Леброна Джеймса з мінімальним відривом, набираючи по 30,1 проти  29,7 очка за гру. Кевін Дюрант у віці 21 рік і 197 днів також став наймолодшим снайпером за підсумками сезону в історії НБА. 
  Сезон 2011/12 був скорочений до 66 ігор через локаут. Щоб претендувати на титул самого результативного гравця ліги в цьому сезоні потрібно було зіграти не менш ніж 57 ігор або заробити не менш як 1127 очок.

Примітки 

Національна баскетбольна асоціація
Списки Національної баскетбольної асоціації